Damernas turnering i fotboll vid Stillahavsspelen 2019 avgjordes mellan 8 och 20 juli på Papua Nya Guinea. Turneringen vanns av  som besegrade  i finalen med 3–1,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Bronsmatch

Statistik

Målskyttar

9 mål
 Ramona Padio

7 mål
 Torijan Lyne-Lewis

6 mål
 Cema Nasau

5 mål
 Lee Maoate-Cox
 Cassidy Cawa
 Meagen Gunemba

4 mål
 Marie Kaipu
 Vea Funaki
 Fololeni Siale

3 mål
 Jotivini Tabua
 Marielle Haocas
 Mele Kafa

2 mål
 Kura Mose
 Adi Bakaniceva
 Viniana Riwai
 Ledua Senisea
 Luisa Tamanitoakula
 Jackie Pahoa
 Lucy Maino
 Selina Unamba
 Crystal Bakolo
 Florence Hakalo
 Tolini Kofutu'a

1 mål
 Pauli*na Morris-Ponga
 Lora Bukalidi
 Annette Nainima
 Ami-Nata Ajapuhnya
 Shaya Ihmeling
 Aurélie Lalie
 Yvonne Gabong
 Madeleen Ah Ki
 Matalena Daniells
 Moreva Mamea
 Jemina David
 Ileen Pegi
 Laydah Samani
 Hanihei Taumaa
 Mele Soakai
 Jane Alatoa
 Annie Gere
 Emilia Taravaki

Självmål
 Olivia Vaiomounga (mot Fiji)

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

Referenser

Stillahavsspelen, damer
2019, damer
Stillahavsspelen 2019, damer